

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Za Groblą – część wsi Leszczanka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Za Groblą – część wsi Jelonka w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne
 Za Groblą – część wsi Bazów w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów